Stanzer steht für:

 Stanzer (Beruf), eine alte Berufsbezeichnung

Stanzer ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Stanzer (* 1992), österreichischer Handballspieler

Siehe auch:
 Lochkartenstanzer, siehe Lochkartenlocher#Lochkartenstanzer
 Lochstreifenstanzer, siehe Lochstreifen#Lochstreifenstanzer